Little Red Riding Hood – cortometraggio del 1911 diretto da James Kirkwood e George Loane Tucker
 Little Red Riding Hood – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Essanay
 Little Red Riding Hood – cortometraggio del 1911 diretto da A.E. Coleby
 Little Red Riding Hood – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Peter Pan Film Corp.
 Little Red Riding Hood – film del 1918 diretto da Otis Thayer
 Little Red Riding Hood – cortometraggio del 1922 diretto da Alfred J. Goulding e Al Herman
 Cappuccetto Rosso (Little Red Riding Hood) – cortometraggio di animazione del 1922 diretto da Walt Disney
 Little Red Riding Hood – film del 1922 diretto da Anson Dyer
 Little Red Riding Hood – cortometraggio del 1925 diretto da Walter Lantz
 Little Red Riding Hood – film per la televisione del 1995 diretto da Donald Sturrock
 Little Red Riding Hood – film del 1997 diretto da David Kaplan